Die Spielzeit 1976 war die 2. Spielzeit der 1. Liga von 1975 bis 1978 die höchste Spielklasse im Schweizer Kleinfeldhandball.

Gruppenphase

Gruppe 2

Halbfinalturniere 

Quelle:

Finalturnier Ost

Rangliste

Spiele

Finalspiel West

Finale

Einzelnachweise 

76
Handballveranstaltung 1976